Алма́зов — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 Алмазов, Александр Иванович (1859—1920) — русский канонист, литургист и церковный историк, ординарный профессор.
 Алмазов, Алексей Дмитриевич (1885 или 1886 1936) — генерал-хорунжий армии Украинской народной республики (УНР).
 Алмазов, Аркадий Ефимович (1908 — ?) — советский оперный певец (тенор).
 
 Алмазов, Валентин Иванович (псевдоним Разумовский; 1889—1921) — эсер, журналист, редактор, делегат Всероссийского Учредительного собрания, член КОМУЧа.
 Алмазов, Василий Иванович (1857—не ранее 1917) — саратовский врач и общественный деятель, член IV Государственной думы от Саратовской губернии.
 Алмазов, Владимир Андреевич (1931—2001) — кардиолог, академик РАМН.
 Алмазов, Дмитрий (род. 1982) — российский музыкант и композитор, известный под псевдонимом Bobina.
 Алмазов (Алмазян), Завен Арменакович (1898—1940) — старший лейтенант госбезопасности. В 1935—1939 годах начальник лагерей ГУЛАГа.
 Алмазов, Ильяс Абдулаевич (1899—1970) — советский партийный и государственный деятель.
 Алмазов, Никита Григорьевич (1874—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Алмазов, Пётр Алексеевич (1883—1930) — протоиерей русской православной церкви.
 Алмазов, Сергей Николаевич (1944—2019) — первый директор Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации.
 Алмазов Юрий — псевдоним композитора и артиста русского шансона Юрия Надыктова.

 Гришин-Алмазов, Алексей Николаевич (1880—1919) — российский военный деятель, руководитель белого движения в Сибири в 1918.

См. также 
 Алмазовы